Ludwigshütte ist der Name mehrerer Eisenhütten und -gießereien bzw. der daraus entstandenen Orte:

 Der ehemaligen Ludwigshütte bei Biedenkopf und dem nach ihr benannten Ortsteil der Stadt Biedenkopf in Mittelhessen, siehe Ludwigshütte (Biedenkopf)
 Einer ehemaligen Eisengießerei in der Verwaltungsgemeinschaft Bernsdorf in der Oberlausitz, siehe Ludwigshütte (Bernsdorf)
 Einer ehemaligen Eisenerzhütte und -gießerei in Oberhausen, siehe Neue Ludwigshütte
 Einer ehemaligen Eisengießerei in Sandersleben (Anhalt) in Sachsen-Anhalt, siehe Ludwigshütte (Sandersleben)